45. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 7 - 8 lutego 1987 roku w amerykańskim West Allis. Zawodniczki startowały na sztucznym torze State Fair Park po raz drugi (wcześniej w 1970). Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Bezkonkurencyjna była panczenista z NRD, Karin Kania. O tym, które miejsca zajmowały zawodniczki decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 5000 m awansowała najlepsza 16-tka po 3 dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięły udział 32 łyżwiarki z 15 krajów. Sklasyfikowane zostały 32.

Wyniki 
 DSQ - zdyskwalifikowana, NC - nie zakwalifikowała się, f - wywróciła się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na Schaats Statistieken.nl 
 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1987 w sportach zimowych